Dreigestirn (von „drei Sterne“) steht für:
 rheinländische Bezeichnung für Repräsentanten des Karnevals, siehe Kölner Dreigestirn

Markante Gipfel-Dreiergruppen: 
 Allgäuer Dreigestirn: Trettachspitze, Mädelegabel und Hochfrottspitze
 Eiger, Mönch (Berg) und Jungfrau (Berg), Berner Alpen

Siehe auch:
 Troika (Begriffsklärung) („Dreiergruppe“)
 Drei Sterne